Икод-де-лос-Винос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 95,90 км². Население 24231 человек (на 2010 год).

Город известен производством и продажей вина. Важная достопримечательность - тысячелетнее драконово дерево, объявленное национальным памятником в 1917 году.

Достопримечательности 
 Пещера Куэнто-дель-Вьенто.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Callejero gráfico
 Página oficial del ayuntamiento de Icod de los Vinos
 El rincón de Icod de los Vinos
 Fotografías del "Rincón Icod de los Vinos"

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе